JJ-связь — один из типов спин-орбитального взаимодействия в атомных электронных оболочках, при котором взаимодействие орбитального момента импульса и спинового момента импульса каждого электрона в электронной оболочке сильнее, чем взаимодействие порознь орбитального и спинового моментов различных электронов между собой. Относится к однородным типам связи. Данный тип векторной связи используется для описания уровней энергии тяжёлых атомов и многозарядных ионов.

Порядок сложения моментов:

1. Для отдельных электронов находятся полные моменты:

2. Определяется полный момент системы:

См. также 
 Атом
 Электронная оболочка

Ссылки 
 Коэффициенты векторного сложения
 Связь векторная
 § 10. Спин-орбитальное взаимодействие. LS- и jj-связь

Атомная физика